Olympique de l'Ouest é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1996-97.

Clubes de futebol da Maurícia